Cachantún Cup 2008 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2008 является дебютным, проводящимся здесь. Он относился к 3-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Винья-дель-Мар с 11 по 17 февраля 2008 года. Турнир открывал серию женских соревнований в Латинской Америке на грунтовых кортах в том сезоне.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Флавия Пеннетта (№ 32 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Флавия Пеннетта выигрывает 1-й титул в сезоне и 5-й за карьеру в туре ассоциации.
 Клара Закопалова уступает 1-й финал в сезоне и 7-й за карьеру в туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Лига Декмейере с третьей попытки выигрывает финал в рамках соревнований ассоциации.
 Алисия Росольска с четвёртой попытки выигрывает финал в рамках соревнований ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA

См. также 
 Cachantún Cup
 WTA Тур 2008
 Серия турниров 3-й категории WTA
 Портал: Теннис

Чили
Теннис
Февраль 2008 года
2008